

 een uitroep voor het uiten van verrassing of pijn
 Ach (Egyptische mythologie), de vorm van het bestaan, die verkregen wordt na de dood

Naam of gedeeltelijke naam van een rivier

Duitsland 
 Ach (Blue), zijrivier van de Blue in de Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ach (Lindau), zijrivier van het Bodenmeer, in de buurt van Lindau
 Friedberger Ach, zijrivier van de Donau, met inbegrip van de Graafschappen van Landsberg am Lech en Neuburg-Schrobenhausen, Beieren
 Gunzesrieder Ach, zijrivier van de rivier de Iller in het district Opper-Beieren, Beieren
 Memminger Ach, zijrivier van de rivier de Iller in Memmingen en Unterallgäu, Beieren
 Ach Weiler, zijrivier van de Iller, Oberallgäu, Beieren
 Wolfsegger Ach, de stroom in het district Ravensburg, Baden-Württemberg

Duitsland en Oostenrijk 
 Weissach, zijrivier van de Bregenz Ach in Beieren (D) en Vorarlberg](A)

Oostenrijk 
 Ach (Inn) (Mühlheimer Ache, bos Zeller Ache), zijrivier van de Inn, Opper-Oostenrijk
 Bregenz Ach, zijrivier van de Bodensee, Vorarlberg
 Dornbirner Ach, zijrivier van de Bodensee, Vorarlberg
 Bregenzer Ach, een zijrivier van de Bodensee
 Friedberger Ach, een zijrivier van de Lech

Amerikaanse banking 
 Automated Clearing House, een elektronisch banking-netwerk vaak gebruikt voor directe storting en elektronische betaling van facturen

Bedrijf of organisatie 
 Aluminium Corporation of China
 ACH Food Companies, Inc
 Automotive Components Holdings, LLC
 Alberta Children's Hospital, Calgary, Alberta
 Arkansas Children's Hospital, Little Rock, Arkansas
 AC Horsens, een Deense voetbalclub
 American College of Heraldiek, een Amerikaanse heraldische organisatie

Biologie, scheikunde en geneeskunde 
 Acetylcholine (ACh), een neurotransmitter
 adrenocorticaal hormoon
 Achondroplasie, een genetische aandoening die een veel voorkomende oorzaak van dwerggroei is
 Aluminium chlorohydraat een anorganisch polymeer
 Aceton cyaanhydrine, een zeer giftige organische verbinding

Transport 
 St. Gallen-Altenrhein Airport, Zwitserland

Taalkunde 
 Acholi taal (ACH), ISO 639-code

Achternaam 
 Frederick Ach (* 1948), Duits schrijver
 Karl-Heinz Ach (* 1952), Duits voetballer
 Manfred Ach, (* 1940), Duits politicus (CSU)
 Marianne Ach (* 1942), Duits schrijver en pedagoog
 Narcissus Ach (1871-1946), Duits psycholoog

Overige 
 Ach, een dorp in de provincie Qazvin, Iran